Рагама может означать:
 Рагама (Шри-Ланка) — город на Шри-Ланке
 Рагама (Испания) — муниципалитет в Испании